Krok kan syfta på:

 Krok – ett efternamn, se Krook
 Krok (boxning) – ett slag i boxning
 Krok (pirater) – inom litteratur, en hand på pirater ersatt av en krok
 Krok, Marks kommun – en del av Kinna i Västra Götalands län, Sverige 
 Krok, Nagu – en by i Nagu kommun, Åboland, Finland
 Båtshake – ett redskap som används i båtar eller fartyg
 Dragkrok – en anordning på ett fordon
 Fiskekrok – ett fiskeredskap
 Greve Krok – far till anmodern Libuše
 Virkkrok – redskap som används vid virkning, se virknål
 Änterhake - redskap vid äntring
 3102 Krok – en asteroid

Se även
 Kroken